Горномари́йский язы́к (самоназвание — кырык мары) — язык горных марийцев, литературный язык на основе горного наречия марийского языка. Число носителей — 36 822 (перепись 2002). Распространён в Горномарийском, Юринском и Килемарском районах Марий Эл, а также в Воскресенском районе Нижегородской области. На севере ареала своего распространения соприкасается с северо-западным марийским языком, вместе с которым занимает западные регионы распространения марийских языков.

Горномарийский язык, наряду с лугововосточным марийским и русским языками, является одним из государственных языков Республики Марий Эл.

На горномарийском языке выходят газеты «Жерӓ» и «Йӓмдӹ ли!», литературный журнал «У сем», вещает Горномарийское радио.

Численность 
По данным Всероссийской переписи 2002 года горномарийским языком владели:

	
По данным Всероссийской переписи 2010 года горномарийским языком владели: 23 062 человек.

Диалекты 
 Горное наречие — язык горных мари, распространён на правом берегу Волги:
 Еласовский говор — основа литературного языка,
 Кузнецовский говор,
 Емангашский говор,
 Виловатовский говор.
 Лесное наречие — язык лесных мари, распространён на левом берегу Волги:
 Кузьминский говор,
 Килемарский говор,
 Ардинский говор,
 Юксарский говор.

Письменность 
Горномарийский алфавит

История исследований языка 
Первые исследования марийских языков появляются в начале XVIII века.

Первая грамматика горномарийского — «Черемисская грамматика», Казань, 1837. В дальнейшем изучение марийских языков и наречий ведётся русскими, финскими и венгерскими учёными, а в советское время их изучением занимались, в основном, марийские учёные.

В настоящее время существует два в достаточной мере оформленных литературных марийских языка: марийский горный и марийский луговой.
По своему фонетическому строю марийский язык весьма своеобразен, и в этом отношении он резко отличается от других финно-угорских языков. И гласные, и согласные подчиняются сингармонизму. Особенно полно он развит в горном наречии. Если в каком-либо слоге имеются а, о, у или ы̆, то в последующих слогах выступают кроме э и и только а, о, у или ы̆; если же в каком-либо слоге имеются ä, ö, ÿ или ӹ, то в последующих слогах выступают кроме э и и только ä, ö, ÿ или ӹ. В слогах с ä, ö, ÿ, ӹ, а также э и и согласные (кроме ль и нь, которые всегда мягки) звучат полумягко.

В настоящее время литературные марийские языки пользуются письмом, построенным на основе так называемой русской «гражданской» азбуки. Построение письма в общем рационально. Принцип его — фонетический.

Примечания

Литература 

 
 Шорин В. С., Маро-русский словарь горного наречия. — Казань, 1920
 Литературная энциклопедия. — М., 1929—1939. — Т. 6.
 Саваткова А. А. Словарь горного наречия марийского языка. — Йошкар-Ола, 1981
 Коведяева, Е. И. «Горномарийский вариант литературного марийского языка», Языки мира: Уральские языки. — , 1993: 164—173
 Юадаров К. Г. Горномарийский язык: (учебное пособие для учителей родного языка, студентов). — Йошкар-Ола, 1997

Ссылки 
 Горномарийский язык: Язык горных мари с обоих берегов Волги

Финно-волжские языки
Языки России
Культура Марий Эл
Марийский язык